W Polsce 
 Lubkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko 
 Lubkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Krokowa
 Lubkowo – gromada
 Lubkowo – przystanek kolejowy

Zobacz też Lubków